Renaudot är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

Eusèbe Renaudot (1646–1720), fransk orientalist
Théophraste Renaudot (1586–1653), fransk journalist

Franska efternamn